Espen Baardsen (San Rafael, 7 de dezembro de 1977) é um ex-futebolista norueguês nascido nos Estados Unidos. Atuava como goleiro.

Carreira

Inicio e Tottenham 
Após passar pelo San Francisco United All Blacks entre 1995 e 1996, Baardsen foi para a Inglaterra, após ter sido contratado pelo Tottenham, estreando pelos Spurs em partida contra o Liverpool. Em cinco temporadas, jogou 23 partidas.

Watford 
Em 2000, assinou com o Watford, que o contratou por 1,25 milhão de libras. Ao final da temporada 2000-01, perdeu a vaga de titular para o experiente Alec Chamberlain, e apesar de ter ensaiado um retorno ao gol do Watford sob o comando do italiano Gianluca Vialli, perdeu de vez a condição de titular.

Everton 
Sem espaço, foi cedido ao Everton, onde jogou apenas uma partida, justamente contra seu ex-clube, o Tottenham, que saiu vitorioso por 4 a 3. Alegando falta de vontade em seguir jogando, Baardsen decidiu colocar ponto final em sua carreira, com apenas 25 anos.

Carreira na Seleção
Baardsen, apesar de nascido nos EUA, não teve chances na Seleção principal, se naturalizando norueguês em 1998. Esteve presente na Copa de 1998, mas não entrou em campo.

Entre 1998 e 2000, Baardsen esteve presente em apenas quatro partidas.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de São Rafael (Califórnia)
Goleiros da Noruega
Futebolistas da Noruega
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Futebolistas do Watford F.C.
Futebolistas do Everton F.C.
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998